Bina se može odnositi na:

 Pozornica, scenski prostor tj. mjesto na kojem se odigrava predstava
 Bina (Loar i Šer), naselje i opština u Francuskoj u departmanu Loar i Šer

Vidi još 

 Bifenilindanon A (-{BINA}-), alosterni modulator metabotropnog glutamatnog receptora